Марсель Фесслер:
 Фесслер, Марсель (род. 1959) — швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион 1988 года.
 Фесслер, Марсель (род. 1976) — швейцарский автогонщик, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана».